Driving Miss Daisy ist:
 Driving Miss Daisy (Theaterstück), Theaterstück von Alfred Uhry (1987)
 der Originaltitel von Miss Daisy und ihr Chauffeur, US-amerikanischer Spielfilm von Bruce Beresford (1989)
 Driving Miss Daisy (2014), australischer Spielfilm von David Esbjornson (2014)